Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Dewulf e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Alfonso Mora e Marcelo Rebolledo 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (quarti di finale)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (Campioni)

 Alfonso Mora /  Marcelo Rebolledo (finale)
 Gilles Bastie /  Nicklas Utgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1992